Por Kevin Martin, pode estar à procura de:

 Kevin Martin, jogador americano de basquetebol.
 Kevin Martin, jogador canadense de curling.
 Kevin Martin, boxeador irlandês.
 Kevin Martin, vocalista do Candlebox.

Desambiguação